

Films
 Braveheart (1925), een film uit 1925
 Braveheart (1995), een film uit 1995 met Mel Gibson